2 miejscowości w Polsce: 
 Jebramki (powiat ełcki) – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Prostki
 Jebramki (Cisy) – część wsi Cisy w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Prostki